Letzelter ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Letzelter (* 1949), deutscher Leichtathletik-Trainer
 Helga Letzelter (* 1942), deutsche Leichtathletin und Sportwissenschaftlerin
 Jean-Claude Letzelter (* 1940), französischer Schachspieler
 Johan Letzelter (* 1984), französischer Fußballspieler
 Manfred Letzelter (* 1940), deutscher Leichtathlet und Sportwissenschaftler
 Stefan Letzelter (* 1971), deutscher Leichtathlet